Асијенда Сан Рафаел има више значења:

 Асијенда Сан Рафаел, Трапиче (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Асијенда Сан Рафаел (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику